Il Campionato italiano di hockey su ghiaccio 2010-2011 si è articolato in Serie A e Serie A2, organizzate da FISG e LIHG, Serie C Under 26, organizzata dalla federazione, e Serie C Interregionale, organizzata dai comitati regionali federali.

Serie A

Confermate le nove compagini della stagione precedente: Hockey Club Asiago, campione uscente, Alleghe HC, HC Bolzano, SG Cortina, SHC Fassa, SG Pontebba, SV Renon, HC Valpellice ed HC Val Pusteria.

Nel corso dell'estate avevano provato ad accedere alla massima serie anche i Broncos Vipiteno,, ma la loro richiesta, sebbene la squadra avesse ceduto il posto in A nella stagione precedente al Valpellice, è stata respinta dapprima dalla Federazione, e poi dall'Alta Corte di giustizia sportiva del CONI.

Regular season

Legenda: PG = partite giocate; V = vittorie conseguite nei tempi regolamentari; VOT= vittorie conseguite ai tempi supplementari o ai rigori; POT = sconfitte subite ai tempi supplementari o ai rigori; P = sconfitte subite nei tempi regolamentari; GF = reti segnate; GS = reti subite

Play-off
Prenderanno parte ai play-off le migliori 8 squadre al termine della regular season. Tutte le fasi (quarti di finale, semifinali e finale scudetto) si svolgeranno al meglio delle 7 gare.

†: partita terminata ai tempi supplementari‡: partita terminata ai tiri di rigore

L'Hockey Club Asiago vince il terzo scudetto della sua storia, il secondo consecutivo.

Serie A2

Il campionato di serie A2 ha preso il via il 3 ottobre 2010. Le squadre iscritte sono nove: infatti alle otto squadre presenti nella stagione 2009-2010 (ovvero Appiano Pirats, SV Caldaro, Egna Wild Goose, HC Gherdëina, WSV Vipiteno Broncos, Real Torino HC, Hockey Milano Rossoblu e HC Merano) si è aggiunto, promosso dalla Serie CU26, l'EV Bozen 84.

La regular season prevede due gironi di andata e ritorno per 36 giornate complessive; i play-off, che prenderanno il via il 13 febbraio, prevedono quarti, semifinali e finale al meglio delle 7 gare.

Regular season 

Legenda: PG = partite giocate; V = vittorie conseguite nei tempi regolamentari; VOT= vittorie conseguite ai tempi supplementari o ai rigori; POT = sconfitte subite ai tempi supplementari o ai rigori; P = sconfitte subite nei tempi regolamentari; GF = reti segnate; GS = reti subite

Play-off

†: partita terminata ai tempi supplementari‡: partita terminata ai tiri di rigore

I Vipiteno Broncos vincono la serie A2 e ottengono la promozione in serie A

Coppa Italia

Varia la formula della Coppa Italia: non più un torneo che coinvolge tutte le squadre di Serie A e buona parte di quelle di A2, ma una Final Four da disputarsi nel gennaio 2011, cui si qualificano le prime tre classificate in Serie A e la prima in Serie A2 al termine del primo girone di andata e ritorno.

Tabellone

 L'Hockey Club Val Pusteria ha vinto la sua prima Coppa Italia, che rappresenta anche il primo trofeo in bacheca per la squadra di Brunico.

Supercoppa italiana
Per la Supercoppa italiana si sono affrontate, in gara unica, l'Hockey Club Asiago, squadra vincitrice dell'ultimo campionato ed il Ritten Sport, detentore della Coppa Italia, oltre che campione uscente di Supercoppa.

Gara Unica

  Il Ritten Sport vince la sua seconda Supercoppa italiana.

Serie C Under 26
Alla serie CU26 risultano iscritte 11 formazioni, una in meno della stagione 2009-2010. Infatti l'HC Chiavenna ha sospeso per un anno l'attività, l'EV Bozen 84 partecipa alla serie A2 e l'US Tre Cime Auronzo riversa i giocatori al Pieve di Cadore. L'unico nuovo ingresso è quello del Laives.

Quattro sono le squadre altoatesine (HC Toblach Dobbiaco, AHC Vinschgau Val Venosta, SC Auer/Ora e SSV Leifers Laives Hockey), due trentine (AS Hockey Pergine e HC Adige Trento), due lombarde (Hockey Como e Hockey Club Bergamo) e tre bellunesi (Alleghe HC, HC Feltreghiaccio Junior e HC Pieve di Cadore).

A stagione in corso l'HC Bergamo ha ritirato la squadra

Classifica

Play-off

Legenda:†: partita terminata ai tempi supplementari‡: partita terminata ai tiri di rigore

L'Hockey Club Dobbiaco è campione d'Italia C-Under 26.

Serie C Interregionale
Ancora tre i gironi per la serie C Interregionale, a cui seguiranno le finali nazionali che coinvolgeranno le tre squadre prime classificate e la seconda del girone Nord-Ovest.
Girone Nord-Ovest (9 squadre): HC Ambrosiana 98, Gladiators Aosta, HC Black Angels Milano, BountyStick Torino, HC Casate 2000, Diavoli Rossoneri Milano, SG Lecco, HC Pinerolo, Real Torino HC II;
Girone Nord-Est (3 squadre): Falchi Bosco, HC Roana, USG Zoldo Valcellina;
Girone Centro-Sud (3 squadre): Bologna Wizards, HC Mezzaluna Mentana, Valpellice Bulldogs.

Girone Nord-Ovest
Sono sei le squadre confermate dal girone Piemonte-Lombardia della stagione precedente: HC Ambrosiana 98, HC Black Angels Milano, Giugoma Torino, Diavoli Rossoneri Milano, SG Lecco e HC Pinerolo. Tre invece le nuove iscritte: la seconda squadra del Real Torino HC, Gladiators Aosta e BountyStick Torino. Si erano iscritte anche Tecnochem Bergamo e HC Casate 2000, che tuttavia si sono ritirate prima dell'inizio.

Classifica

aggiornata al 27/03/2011

Girone Nord-Est
Due le squadre confermate, l'USG Zoldo Valcellina e l'HC Roana, nuova denominazione degli Amatori Asiago. Al posto del Valrendena c'è il ritorno dei Falchi Hockey Bosco Chiesanuova.

Classifica

I Falchi Hockey Bosco Chiesanuova vincono il girone Nord-Est, e accedono alle finali nazionali.

Girone Centro-Sud
L'ASHC Roma vincitore nella stagione precedente ha rinunciato alla partecipazione per ritardi nella risistemazione del palaghiaccio. Si sono iscritte l'HC Mentana, i Bologna Wizards e la seconda squadra dell'HC Valpellice, i Valpellice Bulldogs.

Classifica

LHC Valpellice vince il girone Centro-Sud grazie alla differenza reti, e si qualifica alle finali nazionali.

Finali nazionali
Alle finali nazionali hanno avuto accesso le squadre prime classificate nei tre gironi (HC Aosta, Falchi Bosco Chiesanuova e HC Valpellice Amatori) e la seconda classificata nel girone Nord-Ovest (Real Torino HC). I Falchi Bosco Chiesanuova hanno rinunciato a partecipare alle finali per ritardi nella comunicazione delle date da parte della FISG

Formula
La formula avrebbe dovuto ricalcare quella della precedente edizione, con le quattro squadre ad incontrarsi in un girone di sola andata, con incontri della durata di due tempi da 20 minuti, cui seguiranno - in caso di parità - i tiri di rigore.

Nella seconda giornata, le prime due classificate del girone si sarebbero dovute sfidare nella finale, mentre terza e quarta si sarebbero dovute contendere il terzo posto, sulla distanza regolamentare dei tre tempi da venti minuti.

La mancata partecipazione dei Falchi Bosco Chiesanuova ha ridotto le partite ad un triangolare, seguito poi dalla finale tra le prime due classificate.

Girone

Classifica

Finale

L'Hockey Club Aosta Gladiators è campione nazionale di Serie C Interregionale.

Note

2011
Hockey su ghiaccio nel 2010
Hockey su ghiaccio nel 2011